Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Mats Wilander 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Mats Wilander (finale)
 Anders Järryd (quarti di finale)
 Yannick Noah (terzo turno)
 Boris Becker (campione)
 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Joakim Nyström (semifinali)
 Johan Kriek (primo turno)
 Henrik Sundström (terzo turno)

 Martín Jaite (primo turno)
 David Pate (secondo turno)
 Greg Holmes (primo turno)
 Henri Leconte (primo turno)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Ben Testerman (primo turno)
 Mike Leach (primo turno)
 Ramesh Krishnan (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1985